Assinie-Mafia (manchmal auch nur Assinie) ist ein Ort und eine Unterpräfektur in der Elfenbeinküste, im Departement Adiaké (Region Sud-Comoé im Distrikt Comoé), im Süden des Landes am Atlantischen Ozean gelegen.

Die Einwohnerzahl beträgt 16.721 Menschen (Zensus 2014). Der Badeort Assinie-Mafia ist beliebtes Ziel für Touristen und wohlhabende Ivorer.

Söhne und Töchter des Ortes 
 Bernard Binlin Dadié (1916–2019), französischsprachiger Schriftsteller und Kulturschaffender
 Joseph Kakou Aka (* 1967), römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Yamoussoukro

Weblinks 
 Artikel über Assinie-Mafia von FRANCE 24 (französisch)

Einzelnachweise 

Ort der Elfenbeinküste
Ort in Afrika
Comoé (Distrikt)
Verwaltungseinheit in der Elfenbeinküste